Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 23 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janet Lee et Wynne Prakusya.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Stanford
Sport en Californie en 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en juillet 2001